Baptist Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baptist Hill (Alabama), im Marengo County
 Baptist Hill (South Carolina), im Charleston County
 Baptist Hill (Vermont), im Essex County

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Baptist Hill (Connecticut)
 Baptist Hill (Massachusetts)
 Baptist Hill (Ontario County, New York)
 Baptist Hill (Saratoga County, New York)
 Baptist Hill (Vermont)